Pekao Szczecin Open 2019 – tenisowy turniej ATP serii ATP Challenger Tour w sezonie 2019 z cyklu Pekao Open rozgrywany w dniach 9–15 września 2019 roku w Szczecinie na kortach ceglanych o łącznej puli nagród wynoszącej 137 560 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2019
2019 w tenisie ziemnym
2019 w polskim sporcie